Voici quelques programmes sous Linux pour les amateurs d'astronomie.

 AstroAviBrowser (GPL) : Permet d'éditer des vidéos d'acquisition, de sélectionner les meilleures images ainsi que de les de-bayeriser.
 astrofocuser (GPL) : Outil simple d'aide à la mise au point par calcul de la largeur à mi-hauteur (FWHM).
 AudeLA : puissant logiciel libre, permettant les acquisitions CCD, le pilotage de télescopes, le traitement et l'exploitation des images. Automatisation possible grâce aux scripts TCL. Il se couple avec Cartes du Ciel pour le pointage.
 Bifsconv : convertisseur universel d'images vers FITS.
 Cartes du ciel : planétarium complet et esthétique avec une multitude de catalogues.
 Celestia
 DS9 : un puissant visualiseur d'images FITS, de composition d'images, de blink... Il est aussi connu sous le nom de saoimage.
 ESO/MIDAS : le traitement d'images utilisé par les professionnels, puissant mais piloté par macro-commandes.
 Fitsblink : pour faire se superposer en alternance deux images et détecter les différences.
 FV : logiciel de la NASA pour visualiser et éditer les fichiers FITS.
 Fitsview : outil multiplateforme de visualisation des images FITS.
 IRAF : un autre traitement d'images possédant moult bibliothèques dédiées aux différentes spécialités astronomiques.
 Kastrhorloge : assistance au pointage d'instrument en fournissant l'ascendance et la déclinaison de tout objet en fonction de l'heure et du lieu d'observation.
 KStars (GPL). Planétarium intégrant un module d'astrophotographie pour le ciel profond, Ekos; multi-plate-forme, Linux, MacOS, Windows; planification, séquences de capture, gestion de focuseurs, roues à filtre, guidage, astrométrie (3 moteurs online ou offline), monture, pilotage à distance; alignement polaire avec ou sans la polaire.
 Lightpipes : outils de construction de modèles optique tenant compte de la diffraction.
 Lightspeed : montre comment sont déformés les objets se déplaçant à la vitesse de la lumière.
 Nightfall : simulation d'étoile binaires et de leurs éclipses avec animation.
 OaCapture (GPL) : logiciel d'acquisition d'images planétaires supportant l'interface V4L2.
 Planetary Imager (GPL) : logiciel d'acquisition d'images planétaires supportant le V4L2, ZWO et QHY (BETA).
 Qastrocam (GPL) : pilotage de webcam et autoguidage de montures.
 Qastrocam-g2 (GPL) : évolution de Qastrocam.
 Seesat5
Siril (GPL) : logiciel de pré-traitement et traitement d'images astro français. Multi-plate-forme; avec langage de script pour automatiser les traitements, étalonnage des couleurs par photométrie, étirement histogramme, retrait du gradient. Version 0.99.8.1 03/2021. Développement actif.
 Smooth :  Programme de simulation numérique du problème des n-corps. En y rentrant la vitesse, les tailles selon les axes, la densité de matière, etc., il en ressort un fichier contenant la nouvelle distribution de matière après une certaine durée.
 Spectrum : synthétiseur de spectres stellaires considérant tous les paramètres physiques d'une étoile (température, gravité, masse, ...).
 Specview : l'applet Java de la NASA pour la visualisation des spectres.
 SpcAudACE : programme reposant sur AudeLA permettant la réduction et l'analyse de spectres via de puissants pipelines automatisés.
 Starplot
 Stellarium (GPL) est un planétarium photo-réaliste en temps réel.
 Space Crafter (GPL) successeur de Stellarium360, fork de Stellarium, est un planétarium numérique pour projection sur un dôme, avec un langage permettant d'écrire ses propres scripts. Plate-forme Linux uniquement.
 TALON : pilotage automatisé d'observatoire et de télescopes.
 Xephem (non libre)
 Xmtel : programme pour contrôler les télescopes meade LX200 et Celestron NexStar GPS autonome ou en liaison avec XEphem.
 Xorsa : outils 3D et puissant de simulation par intégration de la dynamique des corps céleste, idéal pour l'étude de la mécanique céleste.
 Xplns (gratuit mais non libre) pour GNU-Linux.
 Xstar : simulation d'orbite d'étoiles binaires. Après avoir ajouté des masses avec la touche "d", les trajectoires se dessinent en couleur et nous amène à observer l'évolution du système.
 Xstar (homonyme) : programme de calcul des conditions et du spectre généré par la photoionisation dans un gaz.

astronomie

logiciels